Аш-Шарки́ ()' — династия шейхов (c 1870 года) и эмиров Эль-Фуджайры (с 1971 года по настоящее время).

Происхождение и история династии 
Род Аш-Шарки происходит из племени аш-Шаркийян, которое в прошлом долгое время находилось в зависимости от более сильного племени аль-Кавасим. Эль-Фуджайра в то время была частью шейхства Шарджа. В 1876 году племя аш-Шаркийян, возглавляемое шейхом Хамадом бин Абдаллахом аш-Шарки, начало открытую борьбу за независимость. В 1901 году шейх Хамад бин Абдаллах аш-Шарки провозгласил Эль-Фуджайру независимым государством. В 1952 году независимость шейхов Эль-Фуджайры была признана Великобританией. В 1971 году Эль-Фуджайра, возглавляемая династией Аш-Шарки, вошла в состав ОАЭ в качестве одного из семи эмиратов.

Генеалогическое древо династии

Источники 
 Асанбаев М. Б. Арабские монархии: общество, власть и государство.
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.

Династии исламских правителей